La Liga 2014/2015 (Liga BBVA av sponsorskäl) är den 84:e upplagan av Spaniens högsta liga i fotboll för herrar. Säsongen börjar den 23 augusti 2014 och avslutades 24 maj 2015. Atlético Madrid är regerande mästare.

Nykomlingar för säsongen är Córdoba, Deportivo La Coruña och Eibar.

Deltagande lag 
Totalt 20 lag deltar i ligan, som inkluderar 17 lag från den föregående säsongen, samt tre lag som flyttades upp i seriepyramiden från Segunda División.

Eibar och Deportivo La Coruña blev direktkvalificerade då de slutade på första-, respektive andraplats, i ligatabellen för Segunda División 2013–14. Eibar blev det första laget från Segunda División som blev klara för spel i La Liga 2014–15, efter vinsten mot Deportivo Alavés den 25 maj 2014. Detta är Eibars första säsong i Spaniens högstaserie i fotboll.
Deportivo La Coruña blev klara för spel i La Liga 2014–15 efter vinsten mot Real Jaén den 31 maj 2014. Laget spelade senast i Spaniens högstaserie i fotboll säsongen 2012–13. Córdoba blev kvalificerad genom ett kvalspel mot Osasuna, som slutade på 17 plats i ligatabellen för La Liga 2013–14. Detta är lagets första framträdande i Spaniens högstaserie i fotboll sedan säsongen 1971–72 (42 år sedan).

Händelser 
Efter säsongens slut meddelade 5 juni att Elche flyttades ned eftersom de hade haft ekonomiska problem. Nykomlingen Eibar undvek härmed nedflyttning.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Hat-tricks (antal)

Anmärkningslista

Referenser 

2014 i Spanien
2015 i Spanien
2014/2015
Fotbollssäsongen 2014/2015